Павел Захарович Кочегин () — советский писатель, участник похода Красной армии в Западную Белоруссию и Великой Отечественной войны, гвардии майор.

Биография 
Павел Кочегин родился 14 февраля 1916 года в бедной крестьянской семье в деревне Новоспасовка Долговской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии. Решением Курганского облисполкома № 291 от 29 июля 1970 года деревня Новоспасовка исключена как сселившаяся. Ныне территория деревни находится в Жуковском сельсовете  Курганской области. Его дед и отец приехали туда еще в 1887 году.

С 1921 по 1927 год вместе с отцом Захаром Андреевичем и старшим братом Василием проживал в г. Камень-на-Оби, с. Завьялов, с. Крутиха (ныне Алтайский край), ходил по миру, работал батраком у кулаков. В 1924 году в с. Крутиха поступил в начальную школу, а в 1925 году был принят в пионеры.

С 1927 по 1931 год жил в селе Усть-Уйском (ныне Целинный район Курганской области), где окончил ШКМ.

В 1930 году вступил в члены ВЛКСМ.

В 1933 году окончил школу ФЗУ на Челябинском тракторном заводе и до конца года работал на ЧТЗ фрезеровщиком. В 1934-35 учебном году — заведующий учебной частью неполной средней школы в с. Ключики Куртамышского района. 1935-36 учебный год — студент педагогического института имени Герцена в Ленинграде. По комсомольской путевке был переведен в Одесскую военную школу пилотов.

В октябре 1938 года окончил Одесскую школу военных пилотов, был направлен летчиком в 14-й штурмовой авиационный полк Белорусского военного округа. В 1939 году участвовал в освобождении Западной Белоруссии.

В 1940 году вступил в ВКП(б), с 1952 года партия переименована в КПСС.

В 1940 году поступил учиться в Военно-политическую академию имени В. И. Ленина, которую окончил в феврале 1942 года.

С 9 мая 1942 года на Карельском фронте. В боевой остановке переучился на самолёты Харрикейн и Аэрокобра. С мая 1942 по декабрь 1942 года участвовал в боях в составе 837 истребительного авиационного полка, летал на самолете Харрикейн. Произвел 3 боевых вылета, сбил 1 Messerschmitt Bf.109. С декабря 1942 года заместитель командира эскадрильи 19-го гвардейского истребительного авиационного полка по полит. части. С августа 1944 года командир эскадрильи 19-го гвардейского истребительного авиационного полка. С декабря 1942 года по 11 апреля 1944 года произвел 43 боевых вылетов в районе Петсамо, участвовал в 1 воздушном бою. В октябре 1943 года участвовал в перегонке самолётов Аэрокобра по маршруту Красноярск — Беломорск. С 11 апреля 1944 года по 12 октября 1944 года на самолёте Аэрокобра произвёл 52 боевых вылета, участвовал в 2 воздушных боях, лично сбил 9 октября 1944 года 1 Messerschmitt Bf.109. Ввсего группа сбила в этот день 4 самолёта, но самолёт Кочегина был также подбит в районе озера Сальмиярви. Пренебрегая смертельной опасностью, норвежцы шофер Сигварт Ларсен, крестьянин Бьерне Беддари, инженер Харальд Кнудтцен укрыли его от немцев, лечили, кормили его вплоть до прихода в поселок Сванвик советских разведчиков. 19 января 1966 года трое норвежцев награждены медалями «За боевые заслуги».

В 1946 году демобилизовался по состоянию здоровья. Пенсионер Министерства обороны. Майор запаса.

После войны работал редактором районной газеты «На боевом посту» в с. Полтавка Челябинской области. В 1949 году переехал в Куртамыш.

В 1949-50 года - преподаватель истории и зам. директора Куртамышского педучилища по заочному обучению.

В 1950-53 – собственный корреспондент газеты «Красный Курган».

В 1954-55 – ответственный секретарь районной газеты «Путь колхоза».

С 1957 года член Союза журналистов СССР.

В 1960-71 – организатор и директор Куртамышского краеведческого музея. Музей открылся 22 апреля 1960 года.

С 9 декабря 1970 года член Союза писателей СССР, после распада СП СССР член Союза писателей России, состоял на учёте в Курганской областной писательской организации.

Павел Захарович Кочегин умер 30 июля 1997 года. Похоронен в городе  Куртамышского района Курганской области.

Творчество 
Заметное место в творчестве Кочегина занимает тема Великой Отечественной войны. Его личные впечатления и воспоминания о войне раскрыты в повестях «Под хмурым небом» и «В небе полярных зорь». 

Первая книга Павла Захаровича Кочегина, вышедшая в 1967 году, была о жизни полководца гражданской войны Николая Дмитриевича Томина. В первом издании книги Н.Д. Томин предстает перед читателем уже красным командиром. Образ героя настолько увлёк и захватил писателя, что он уже не мог ограничиться описанием только боевых подвигов Томина. Уже в следующем издании книга «Человек-огонь» была значительно переработана и дополнена. Теперь читатель получил возможность узнать о детстве и юности Томина, о быте и социальном укладе, в которых формировались личность и характер будущего полководца. Новый вариант книги значительно богаче картинами жестокой классовой борьбы времён гражданской войны, более широко и подробно воссозданы эпизоды, связанные с освобождением Зауралья от колчаковщины. Проявилось отличное знание писателем живого народного языка, шире и проникновенней описана личная жизнь героя. Этому предшествовала большая исследовательская работа писателя, многочисленные поездки по Уралу и Средней Азии, изучение архивных документов, встречи с земляками, родными, близкими и соратниками Н.Д. Томина, переписка.

Награды и премии 
 Орден Красного Знамени, 5 ноября 1944 года
 Орден Отечественной войны I степени, 6 ноября 1985 года
 Орден Отечественной войны II степени, 21 апреля 1944 года
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 1970 год
 Медаль «За оборону Советского Заполярья», 12 июля 1945 года
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»
 Почётный гражданин города Куртамыша, 1984 год.

Семья 
Жена Екатерина Ефимовна, пять детей.

Сочинения

Примечания 

Персоналии:Камень-на-Оби
Персоналии:Алтайский край
Персоналии:Целинный район (Курганская область)
Участники Польского похода Красной армии (1939)
Выпускники Военно-политической академии имени В. И. Ленина
Члены КПСС
Члены Союза журналистов СССР
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей России
Лётчики Великой Отечественной войны